Hollemann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hollemann (1935–2020), österreichischer Maler
 Bodo Hollemann (* 1940), deutscher Sportfunktionär und Politiker
 Johann Hollemann († 1366), Bremer Kaufmann und Seeräuber

Siehe auch:
 Hollmann,  Familienname
 Holleman
 Holman